Клаус-Юрген Рост (; , , Северный Рейн-Вестфалия, Германия) — немецкий борец вольного и греко-римского стилей, серебряный призёр Олимпийских игр, 15-кратный чемпион Германии (1959, 1961, 1963, 1964, 1966, 1968—1973 по вольной борьбе, 1963, 1965—1967, 1969 по греко-римской борьбе), участник семи чемпионатов мира и пяти чемпионатов Европы

Биография 
Начал заниматься борьбой в возрасте 11 лет.. В 1958 году победил на чемпионате Германии среди юниоров по вольной борьбе, а в 1959 году стал чемпионом Германии среди взрослых.

В 1963 году стал бронзовым призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе.

На Олимпийских играх 1964 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в лёгком весе, и завоевал серебряную медаль.

См. таблицу турнира.

В 1967 году на чемпионате Европы по вольной борьбе был лишь пятым.

На Олимпийских играх 1968 года выступал в соревнованиях как по вольной, так и по греко-римской борьбе. По греко-римской борьбе сумел добраться до четвёртого места, по вольной борьбе выбыл в предварительных встречах.

См. таблицу турнира (LL)

См. таблицу турнира (GR)

В 1969 году остался четвёртым на чемпионате мира по греко-римской борьбе, при этом не проиграв ни одной встречи.

На Олимпийских играх 1972 года выступал в соревнованиях только по вольной борьбе и выбыл в предварительных встречах, причиной чему была травма колена.

См. таблицу турнира

Окончил карьеру в 1973 году, выиграв чемпионат Германии в пятнадцатый раз. После окончания карьеры был тренером в Виттене.

На 2016 год живёт в Виттене, в качестве хобби играет в настольный теннис и разводит голубей.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы лёгкого веса